Europeiska spelen är ett multisportevenemang som omfattar idrottare från hela Europa. Spelen är utformade av Europeiska Olympiska Kommittén (EOC) som också reglerar spelen. Den första  upplagan ägde rum i Azerbajdzjans huvudstad Baku 2015. Spelen arrangeras med fyra års mellanrum.

Det var den 8 december 2012, under Europeiska Olympiska Kommitténs (EOC) stormöte i Rom, som det bestämdes att de första europeiska spelen skulle anordnas. Det beslutades att spelen skulle fungera som de olympiska spelen men endast öppet för europeiska länder. I församlingen deltog samtliga 49 nationella olympiska kommittéer.

Sporter
De första europeiska spelen, 2015, innehöll 20 sporter. Inför andra upplagan, 2019, finns 15 sporter på programmet. Skillnaden är att fäktning, simsport, taekwondo, triathlon och volleyboll inte finns med i europeiska spelen 2019.

Arrangörsstäder

Se även
 Olympiska spelen
 Panamerikanska spelen
 Asiatiska spelen
 Afrikanska spelen
 Europeiska idrottsmästerskapen

Referenser

Sportevenemang
Sport i Europa